Shelby County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Shelby County (Alabama)
 Shelby County (Illinois)
 Shelby County (Indiana)
 Shelby County (Iowa)
 Shelby County (Kentucky)
 Shelby County (Missouri)
 Shelby County (Ohio)
 Shelby County (Tennessee)
 Shelby County (Texas)